Keiner ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Keiner (1936–2021), deutsche Schauspielerin
 Marco Keiner (* 1963), deutscher Autor und Funktionär der Vereinten Nationen
 Michael Keiner (* 1959), deutscher Pokerspieler
 Sebastian Keiner (* 1989), deutscher Leichtathlet
 Tilo Keiner (* 1962), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kainer